Jméno a příjmení Mikko Lehtonen nese více osob:

 Mikko Lehtonen (lední hokejista, 1978) – finský lední hokejista
 Mikko Lehtonen (lední hokejista, 1987) – finský lední hokejista
 Mikko Lehtonen (lední hokejista, 1994) – finský lední hokejista